Areca steht für:

 Betelpalmen (Areca), eine Pflanzengattung in der Familie der Palmengewächse
 Areca Backup, eine in Java geschriebene freie Software zur Datensicherung